York Street (stadion) – stadion w Bostonie, miejsce rozgrywek Boston United F.C.
 York Street (stacja metra) – stacja nowojorskiego metra